Михэ́ () — река в китайской провинции Шаньдун. Длина реки — 206 км. Площадь водосборного бассейна — 3847 км².

В древности река была известна как Цзюйяншуй (巨洋水).

Река берёт своё начало в уезде Июань на северных склонах хребта Ишань. Река течёт на север через водохранилище Еюань, протекает через Линьцюй, поворачивает на северо-восток, протекает через Цинчжоу, и на территории Шоугуана впадает в Бохайский залив, образуя единое устье с рекой Байланхэ.

Примечания 

Реки Шаньдуна
Реки, впадающие в Жёлтое море